Nightwork films, een van de teams die deelnamen aan het filmproject Entertainment Experience
 Nightwork: A History of Hacks and Pranks at MIT, een boek
 Nightwork: Sexuality, Pleasure, and Corporate Masculinity in a Tokyo Hostess Club, een studie van Anne Allison
 Nightwork (band), een Tsjechische band genaamd Nightwork
 Nightwork (Diabolical Masqerade), een album van de Zweedse band Diabolical Masqerade uit 1998
 Night work (film), een Amerikaanse film uit 1939
 Nightwork (Irwin Shaw), een boek van Amerikaanse schrijver Irwin Shaw uit 1975
 Night Work (Laurie R. King), een boek van de Amerikaanse schrijfster Laurie R. King uit 2000
 Night Work (Scissor Sisters), een album van de Amerikaanse band Scissor Sisters uit 2010
 Night Work (Thomas Glavinic), een boek van de Oostenrijkse schrijver Thomas Glavinic uit 2006